Angelo Cijntje – ex calciatore olandese, difensore
 Cerilio Cijntje – calciatore olandese, attaccante
 Jeremy Cijntje – calciatore olandese, attaccante
 Shariëngela Cijntje – modella di Curaçao, Miss Curaçao 2021